USS Robinson je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Robinson (DD-88) 
 USS Robinson (DD-562) 
 USS Robison (DDG-12)

Robinson